Jim Moody (politicus) (1935-2019), een Amerikaanse politicus
 Jim Moody (acteur) (1949), een Amerikaanse acteur